En Pologne, Gąsiorów peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Gąsiorów, un village du powiat de Jarocin,
 Gąsiorów, un village du powiat de Koło.

 dans la voïvodie de Łódź
 Gąsiorów, un village du powiat de Łęczyca.